Terraced Falls est une chute d'eau haute de  sur la  dans le parc national de Yellowstone. 

La plus haute chute d'eau sur cette rivière, Terraced Falls a probablement été nommé par la Hague Geological Survey en 1885-1886. Une tentative a été faite pour la renommer en "Totem Falls" dans les années 1920, mais le USBGN a gardé le nom d'origine. Terraced Falls est facilement accessible par un court sentier depuis Ashton-Flagg Ranch Route qui longe le parc National de Yellowstone sur la frontière sud.

Voir aussi

Notes 

Chute d'eau dans le comté de Teton (Wyoming)
Chute d'eau dans le parc national de Yellowstone
Système hydrologique de la Snake